Рим може бити:
 Рим, главни град Италије
 Рим (округ), округ у покрајини Лацио, Италија
 Рим (Бузет), насељено место у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Рим (Врбовско), насељено место у саставу града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Рим (Чрномељ), насељено место у општини Чрномељ, Република Словенија
 Рим (Мантова)
 Рим (Падова)
 Рим (Тревизо)